80-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2007 год состоялась 24 февраля 2008 года в театре «Кодак» (Голливуд, Лос-Анджелес, Калифорния). Церемонию проводил ведущий юмористического ток-шоу Джон Стюарт, который за два года до этого уже вёл церемонию вручения «Оскара».

Кандидаты на получение «Оскар» были оглашены 22 января 2008 года президентом киноакадемии Сидом Ганисом и актрисой Кэти Бэйтс.

Фильмы, получившие несколько номинаций 
21 фильм участвовал в конкурсе по нескольким номинациям.

См. также 
 «Золотой глобус» 2008 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 2008 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 2008 (премия французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 2008 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 Премия Гильдии киноактёров США 2008 (премия Гильдии киноактёров США)
 «Золотая малина» 2008 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты 80-й церемонии на официальном сайте Американской киноакадемии 
 Лауреаты и номинанты премии «Оскар» в 2008 году на сайте IMDb 
 Организаторы и участники 80-й церемонии на сайте IMDb 
 Результаты 80-й церемонии награждения на КиноПоиск. Ru 
 Информация о подготовке к церемонии вручения премии «Оскар»-2008 
 База данных Американской киноакадемии

2008
2008
24
2008 год в Калифорнии
Кинопремии 2008 года